Hallschlag ist der Name folgender Orte:

 Hallschlag, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hallschlag (Stuttgart), Stadtteil im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt, Baden-Württemberg
 Hallschlag (Gemeinde Oberkappel), Ortschaft der Gemeinde Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich